Аксенкино и Аксёнкино — топоним в России:

 Аксенкино — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Аксенкино — хутор в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Аксёнкино — село в Северном районе Оренбургской области.

См. также 
 Аксёнки (значения)